Guido Toja – matematico italiano
 Jacques Toja – attore francese
 Juan Carlos Toja – calciatore colombiano
 Pietro Giovanni Toja – calciatore italiano
 Sergio Toja – partigiano italiano